Иван Матвеевич Воробьёв (1931, с. Кизилюрт, Кизилюртовский район, Дагестанская АССР, РСФСР) — депутат Верховного Совета СССР 7-го созыва.

Биография 

Депутат Верховного Совета СССР 7-го созыва.

Примечания

Ссылки 
 Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва

Депутаты Совета Союза 7-го созыва
Депутаты Совета Союза от Дагестанской АССР